Lilla Agnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Agnsjö, sjö i Borås kommun, 
Lilla Agnsjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Agnsjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lilla Agnsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,8 ha)
Lilla Agnsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (7,32 ha)

Se även
Agnsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn